Pseudophilanthus är ett släkte av bin. Pseudophilanthus ingår i familjen sommarbin. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Sommarbin
Pseudophilanthus